Меса Верде има више значења:

 Меса Верде (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Меса Верде (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Меса Верде (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Меса Верде (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику